Грозненский округ

 Грозненский округ — административно-территориальная единица Терской области Российской империи (1871—1921)
 автономный город Грозный (Грозненский округ) — административно-территориальная единица в Северо-Кавказском крае РСФСР в составе СССР (1924—1928).
 город Грозный (Грозненский округ) — городской округ в Чеченской Республике России.

См. также
 Грозненский район
 Грозненская область